Berkowo – frazione polacca del comune di Kiszkowo nel voivodato della Grande Polonia
 Berkowo – frazione polacca del comune di Wydminy nel voivodato della Varmia-Masuria